Szlovénia közigazgatása
Települések listái országok szerint